New Frontier steht für:
 New Frontier (Programm), Sozialprogramm der US-Regierung unter John F. Kennedy
 New Frontier, Lied von Donald Fagen auf dem Album The Nightfly, siehe The Nightfly #New Frontier
 New Frontier (Hotel), Hotel- und Casinoanlage in Las Vegas
 Star Trek: New Frontier, Romanreihe

Siehe auch:
 New Frontier Party